Чамизал има више значења:

 Чамизал (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Чамизал (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чамизал (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Чамизал (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Чамизал (Сан Маркос), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чамизал (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Чамизал (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чамизал, Буена Виста (Санта Круз Итундухија), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Чамизал (Коронанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чамизал, Предио Тозалкави (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Чамизал (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чамизал (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику